Evans steht für:
 Evans (Familienname), englischer Familienname
 Evans (Mondkrater), Überrest eines Kraters auf dem Mond
 (3032) Evans, Asteroid des Hauptgürtels
 Hersteller von Schlagzeugfellen, siehe D’Addario (Unternehmen)
 Evans-Syndrom, Autoimmunerkrankung
 Évans, französische Gemeinde im Département Jura
 A. Evans Mouldings, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Merchant & Evans, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Geografische Objekte:
 Evans Acres, diverse Ortschaften
 Evans Bend, Insel im Chouteau County, Montana, Vereinigte Staaten
 Evans Branch, diverse Fließgewässer
 Evans Brake, See im Vernon Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Evans Brook, diverse Fließgewässer
 Evans Butte, Zeugenberg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Evans Corner, diverse Ortschaften
 Evans Cove, eine Bucht in Antarktika
 Evans Creek, diverse Fließgewässer
 Evans-Eisstrom, Eisstrom im Ellsworthland, Antarktika
 Evans-Firnfeld, ein Firnfeld in Antarktika
 Evans Fork, diverse Fließgewässer

 Evans-Halbinsel, Halbinsel der Thurston-Insel in der Antarktis
 Evans Heights, Gebirgsformation im Viktorialand, Antarktika
 Evans Hill, diverse Ortschaften
 Evans Island, diverse Inseln
 Evans Knoll, Hügel im Ellsworthland, Antarktika
 Evans Lake, diverse Seen
 Evans Landing, diverse Ortschaften
 Evans Mill, diverse Ortschaften
 Evans Old River, See im Newton County, Texas, Vereinigte Staaten
 Evans Park, diverse Ortschaften
 Evans Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Evans-Piedmont-Gletscher, ein Gletscher in Antarktika
 Evans Point, Landspitze der Thurston-Insel in der Antarktis
 Evans Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Evans Run, diverse Fließgewässer
 Evans Slough, Fließgewässer im Columbia County, Oregon, Vereinigte Staaten
 Evans Spring Branch, Fließgewässer im DeKalb County, Alabama, Vereinigte Staaten
 Kap Evans, Kap der Ross-Insel in der Antarktis
 Lac Evans, See in der kanadischen Provinz Québec
 Mount Evans, Berg in Colorado, Vereinigte Staaten
 Mount Evans (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika

Minen:
 Evans Claims Mine, San Miguel County, Colorado
 Evans Gold Mine, Teller County, Colorado
 Evans Lead Mine, Crawford County, Missouri

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evans (Colorado)
 Evans (Georgia)
 Evans (Illinois)
 Evans (Iowa)
 Evans (Louisiana)
 Evans (Michigan)
 Evans (Mississippi)
 Evans (Missouri)
 Evans (Montana)
 Evans (Oregon)
 Evans (Pennsylvania)
 Evans (South Carolina)
 Evans (Utah)
 Evans (Washington)
 Evans (West Virginia)
 Evans Center (New York)
 Evans City (Pennsylvania)
 Evans County, Verwaltungseinheit in Georgia
 Evans Falls (Pennsylvania)
 Evans Ford (Kentucky)
 Evans Mills (New York)
 Evans Township (Marshall County, Illinois)

Siehe auch:
 Evens